Колядин —  село в Україні, в Талалаївському районі Чернігівської області. 
 Красний Колядин —  село в Україні, в Талалаївському районі Чернігівської області.
 Колядин Михайло Сергійович (22 листопада 1948, Караганда) — український дипломат.